Эдиган (река) — река в Чемальском районе Республики Алтай.
 Эдиган (село) — село в Чемальском районе Республики Алтай.